CCN (abreviado de Cable Canal de Noticias) fue un canal de televisión por suscripción peruano cuya programación se componía de noticias.

Historia 
El canal fue creado por los principales accionistas del periódico Expreso: Eduardo Calmell del Solar Díaz y Manuel Ulloa Van Peborgh. CCN fue lanzado al aire desde el canal 10 de Cable Mágico a principios de 1998 y fue el primero de su tipo en el país y el tercero en Latinoamérica de producción propia, después de Todo Noticias en Argentina y Globovisión en Venezuela. Tiempo después, surgieron emisoras competencia, como Canal N del Grupo El Comercio. 

En aquel entonces, la transmisión de CCN consistía principalmente en críticas al gobierno fujimorista, con programas de entrevistas dirigidos por destacados periodistas locales hasta que a finales de 1999, Ulloa Van Peborgh vendió sus acciones a Vicente Silva Checa. Ulloa Van Peborgh se mantuvo como presidente del directorio hasta enero de 2001.

Debido a presiones del gobierno de Valentín Paniagua, Peruana de Cable Televisión —la compañía dueña de CCN— cerró el canal en abril de 2001. La razón para el cierre fue que CCN sirvió a los intereses del gobierno de Alberto Fujimori, quien fue condenado por graves delitos de corrupción, a través del control ilegal que ejercía el asesor del Servicio de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos, quien también fue encarcelado. Además, se ordenó la detención de Calmell del Solar y del presidente del directorio Vicente Silva Checa, y se residió el contrato con la empresa Telefónica del Perú.Posteriormente el Congreso propuso una investigación a Telefónica. En 2003 el Congreso acusó la supuesta intervención del Fujimorato en la compra de acciones. 

En mayo de 2001 volvió a transmitirse brevemente en medio de una disputa con el proveedor Cable Mágico que le ofreció 90 días de plazo, cuando su contrato de permanencia caduca en 2007.

Equipo periodístico

1998-1999 
 Jaime de Althaus
 Rosa María Palacios
 Juan Carlos Tafur
 Rocío Aliaga

2000-2001 
 Jorge Morelli
 Efraín Trelles
 Raúl Chamamé

Logos

Véase también 
 Diario Expreso

Referencias

Enlaces externos 
Anuncio de CCN para renombrarse como Digital Peru TV
Anuncio de regreso de CCN en 2017
Reportaje sobre la compra del canal CCN por Fujimori y Montesinos  (durante la administración de 1998 a 2001, por La ventana indiscreta)

Televisión de Perú en 1998
Canales de televisión desaparecidos de Perú
Canales y estaciones de televisión fundados en 1998
Canales y estaciones de televisión desaparecidos en 2001